Giftraum — сингл до альбому Nigredo, гурту Diary of Dreams, який вийшов у 2004 році.

Композиції 

 Giftraum (Skinner Mix) [3:54]
 Fallacy [6:09]
 UnKind (Keine Atmung) [4:14]
 Giftraum (Classical Version) [4:46]

Посилання 
 

Сингли 2004
Сингли гурту Diary of Dreams